Benčići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Benčići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Žminj, comitat d'Istrie.